Horia se poate referi la:

Personajul istoric Horea
Localități din România:
Horia, Arad
Horia, Botoșani
Horia, Brăila
Horia, Constanța
Horia, Ialomița
Horia, Neamț
Horia, Tulcea

Vezi și 
 Horea (dezambiguizare)
 Horești (dezambiguizare)